Anders Fannemel (ur. 13 maja 1991 w Hornindal) – norweski skoczek narciarski. Drużynowy mistrz świata z 2015, srebrny medalista z 2017, mistrz świata w lotach z 2016 oraz brązowy medalista mistrzostw świata juniorów 2011. Były rekordzista świata w długości skoku narciarskiego (251,5 m).

Przebieg kariery 
8 września 2007 zadebiutował w zawodach FIS Cupu w Falun, zajmując 30. miejsce, a 13 i 14 września 2008 w Lillehammer po raz pierwszy występował w zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego (był dwukrotnie 7.). 9 grudnia 2008 zadebiutował w zawodach zimowego PK, plasując się na 26. pozycji. 23 sierpnia 2009 w Lillehammer zwyciężył w zawodach letniego PK.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 2009 podczas konkursu w Lillehammer. Po pierwszej serii zajmował 28. pozycję, jednak po drugim skoku na odległość 135,5 metra zajął 10. miejsce. Po raz drugi w zawodach PŚ wystąpił 28 stycznia 2012 w Sapporo, gdzie zajął 7. pozycję (po pierwszej serii był 3.). Dzień później w Sapporo uplasował się na 10. miejscu. Następnie wziął udział w FIS Team Tour, po czym został powołany na mistrzostwa świata w lotach w Vikersund, gdzie 25 lutego 2012 podczas zawodów na skoczni Vikersundbakken skoczył 244,5 metra, a odległość ta była wówczas drugim rezultatem w historii. W konkursie zajął 13. miejsce, a dzień później znalazł się w składzie drużyny, która zajęła 4. pozycję podczas mistrzowskiej rywalizacji. W PŚ występował następnie regularnie do końca sezonu. Cykl ten ukończył w nim na 25. miejscu z dorobkiem 185 punktów. Cykl Letniego Grand Prix 2012 ukończył na 11. miejscu z dorobkiem 152 punktów (22 września stanął na podium, zajmując 2. miejsce w zawodach w mieście Ałmaty). Pierwszy raz na podium zawodów PŚ stanął 25 listopada 2012, zajmując 2. miejsce na dużej skoczni w Lillehammer.

13 grudnia 2014 w Niżnym Tagile po raz pierwszy w karierze wygrał konkurs Pucharu Świata.

17 marca 2023 ogłosił zakończenie kariery sportowej. Ostatni skok oddał 19 marca 2023 podczas pierwszej serii konkursu PŚ w Vikersund.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Fannemela na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Fannemela na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Fannemela na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A.Fannemela na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Urodzeni w 1991